Sainyabuli kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Sainyabuli (stad), 
 Sainyabuli (provins), 

Robotskapade Laosförgreningar